This Is Me… Then — третій студійний альбом Дженніфер Лопез. Виданий 2002 року. Альбом дебютував в американському хіт-параді під номером 6 (всього за перший тиждень продажів в США розійшлося близько 314 000 примірників цього запису)

Список композицій

Примітки

Посилання 
 JenniferLopezOnline.com Офіційний сайт співачки

Альбоми Дженніфер Лопес
Музичні альбоми 2002
Альбоми Epic Records